Toponímia:
 Kashima (Ibaraki), ciutat de la prefectura d'Ibaraki, al Japó
 Kashima (Saga), ciutat de la prefectura de Saga, al Japó
 Esports:
 Kashima Antlers, equip de futbol de la ciutat de Kashima (Ibaraki)
 Estadi de Kashima, estadi de futbol dels Kashima Antlers